Poganaz ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Poganaz (* 1967), deutsche Basketballspielerin
 Horst Poganaz (* 1938), deutscher Fußballspieler